Un code de procédure civile (CPC) est une loi ou un code qui décrit les règles applicables aux procédures civiles (forme et contenu de certains actes, délais de recours devant les juridictions civiles).

Afrique 
  : Code de procédure civile (Maroc)
  : Code de procédure civile et commerciale (Tunisie)

Amérique 
  :
  :  Code de procédure civile (Québec)
 Anciens codes : Code de procédure civile (1966-2015), Code de procédure civile de la province de Québec (1897-1966), Code de procédure civile du Bas-Canada (1867-1897)

Asie 
  : Code de procédure civile syrien

Europe 
  : Code de procédure civile (Allemagne)
  :
 Code de procédure civile (France)
 Code de procédure civile (France, 1806)
 Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
 Code de procédure civile de la Polynésie française
  :  Code de procédure civile suisse

Articles connexes 
 Le  qui contient l'ensemble des règles de droit propres à la matière civile (état civil, mariage, divorce, contrat).
Les pays de common law utilisent des Règles de procédure civile plutôt qu'un Code de procédure civile. 
Aux États-Unis, les Federal Rules of Civil Procedure sont les règles de procédure civile applicables aux Cours de district des États-Unis.
Au Canada, les règles de procédure civile varient par province 
Règles de procédure civile de l'Ontario
Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse
Règles de procédure du Nouveau-Brunswick
Au Royaume-Uni, les Civil Procedure Rules sont les règles de procédure civile utilisées par la Cour d'appel, la Haute Cour de justice et les tribunaux de comté dans les affaires civiles en Angleterre et au Pays de Galles.

Notes et références

Procédure civile